Argentinië:
La Estrella (Catamarca), Catamarca
La Estrella (Salta), Salta

Colombia:
La Estrella (Antioquia), gemeente in departement Antioquia

Chili:
La Estrella (Chili), Chili

Spanje:
La Estrella (Toledo), Toledo